Maginot ist der Familienname folgender Personen:

 André Maginot (1877–1932), französischer Politiker
 Georg von Maginot (1853–1906), württembergischer Oberamtmann
 Kevin Maginot (* 1994), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Maginot-Linie, französische Befestigungsanlage